Bernd Schneider puede referirse a:

 Bernd Schneider, expiloto de automovilismo alemán.
 Bernd Schneider, exfutbolista alemán.
 Bernd Schneider, ajedrecista alemán.